Киномания може да се отнася за:

 Киномания (cinephilia) – термин, с който се назовава силен интерес и обич към киното, филмовата теория и филмовата критика
 Киномания – ежегоден кинофестивал в България